György Nagy est un nom porté par :

 György Nagy (1942-1992), footballeur hongrois ;
 György Nagy (1926-), joueur de basket-ball hongrois.